Noatak, vila d'Alaska, Estats Units
 riu Noatak, riu d'Alaska, Estats Units
 Reserva Nacional del Noatak, reserva nacional d'Alaska